Lithium — многозначный термин:
 Lithium — латинское название химического элемента лития.
  — род песочных ос.
 «Lithium» — песня американского гранж-коллектива Nirvana с альбома Nevermind, 1991.
 «Lithium» — второй сингл рок-группы Evanescence из студийного альбома The Open Door, 2006.